Белоусов Лев:
 Белоусов, Лев Владимирович (1935—2017) — эмбриолог, профессор кафедры эмбриологии МГУ.